Jan Werner (lekkoatleta)
 Jan Werner (1913–1940) – adwokat i publicysta
 Jan Werner (inżynier)
 Jan Werner (DJ) – DJ zespołu Nevada Tan